NGC 5007 (другие обозначения — UGC 8240, MCG 10-19-42, ZWG 294.21, PGC 45605) — галактика в созвездии Большая Медведица.

Этот объект входит в число перечисленных в оригинальной редакции «Нового общего каталога».

Примечания 

 

5007
Большая Медведица (созвездие)